Purple Haze — пісня Джимі Гендрікса.
 Purple Haze — альбом американського репера Cam'ron.